Lacchi ima više značenja:
 Lacchi, Reggio Calabria
 Lacchi, Vibo Valentia